Le terme 24 h peut évoquer :
 une journée,
 24 heures, un quotidien suisse,
 un épisode de la saison 2 des Zinzins de l'espace.